Ентитет (), српска је ријеч страног (енглеског) поријекла, која у српски језик у политичком значењу улази заједничким дјеловањем америчке дипломатије и војног НАТО савеза по потписивању Дејтонског мировног споразума.

Ова реч је пре тога у српском језику имала углавном филозофско значење.

Историја 
Ријеч ентитет () у српски језик не улази спонтано, преко употребе која је потекла у народу путем природне генезе језичког ширења, већ овај израз улази у српски језик путем јавних медија који у немогућности да пренесу најважније вијести онога доба, везане за потписивање Дејтонског мировног споразума, прибјегавају посрбљавању термина из страног енглеског језика.
Посебне друштвене, политичке и историјске околности везане за распад Југославије су довеле до тога да се појмови важни за српски народ дефинишу на страном језику. У овом случају на америчкој верзији енглеског језика на којој је дефинисан Дејтонски мировни споразум од стране заједничке иницијативе америчке дипломатије и војног НАТО савеза.

Употреба без дефинисаног значења 
Друштвене, политичке и историјске околности везане за распад Југославије доводе до ситуације у којој сам термин америчке верзије енглеског језика путем здружених активности америчке дипломатије и војног НАТО савеза (Дејтонски мировни споразум), улази у српски језик напрасно без одговарајуће дефиниције самог термина у српском језику.
Овакве околности доводе до јединственог случаја у српском језику у коме јавни медији и политички кругови употребљавају новонасталу (преузету и посрбљену) ријеч ентитет () без претходне јасне дефиниције њеног значења у српском језику. Овај случај представља језички преседан у српском језику гдје употреба појма претходи његовој јасној дефиницији.

Значење у енглеском језику 
 
Ријеч ентитет () у америчкој верзији енглеског језика има више објашњења, од којих су најважнија она политичког, дипломатског, војног, правног, друштвеног и филозофијског карактера. 
Оригинални термин -{entity}- који је америчка администрација употребила у Дејтонском споразуму, уз претходно дјеловање и учешће представника војног НАТО савеза (бомбардовање Републике Српске 1995), по свом карактеру је политичке и војне природе. Сам чин потписивања Дејтонског мировног споразума у америчкој војној бази Рајт-Патерсон, и на подручју територије Сједињених Америчких Држава, као и вођење преговора који су услиједили након НАТО бомбардовања Републике Српске 1995., има искључиво политички и војни карактер.

Политичко значење у енглеском језику 

У политичком језику америчке дипломатије термин () означава самоодређено државотворно тијело и карактер државности предметног бића, национални идентитет, затим народну, културну, историјску, језичку и религијску посебност, право на самоодређење.

Амерички државник и политичар Хенри Л. Стимсон, државни секретар Сједињених Америчких Држава (шеф америчког Државног секретаријата (Стејт департмента)), је током свог мандата 23. фебруара 1932. године у Вашингтону употребио термин ентитет () помињући при томе државу, у овом случају Кину у њеном територијалном и административном смислу:
 

Амерички политичар и дипломата Џорџ Ф. Кенан је једном приликом употребио термин () мислећи при томе на државу, у овом случају Кину у њеном територијалном и административном смислу:

Коријен и поријекло ријечи (етимологија) 
Ентитет (, од  — „бити”, из средњовјековног латинског језика ( — „бити”)), бити, постојати, егзистирати, оно што јесте само по себи.

Неентитет () — супротно од ентитет (), је стање непостојања, ништа, ништавило, небиће.

Бити (,  — „бити”), постојање, самопосебност, самоодређење, идентитет, бивање, бивстовање, егзистенција, оно што јесте само по себи.

 Филозофија: Бити је филозофијски појам који означава присуство бића у цјелини.

Види још 

 Устав Републике Српске 
 Република Српска
 Држављанство Републике Српске 
 Историја Републике Српске
 Идентитет
 Сопство
 Самоопредељење
 Народ
 Република
 Земља (држава)
 Држава
 Дејтонски мировни споразум
 НАТО бомбардовање Републике Српске
 Ричард Холбрук
 Весли Кларк

Референце

Извори 
 Уставни суд Републике Српске: УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 U.S. Department of State: The Dayton Peace Agreement: Text of Dayton Peace Agreement documents initialed in Dayton, Ohio on November 21, 1995. Released by the Office of the Spokesman, December 1, 1995. 
 U.S. State Department: U.S. State Department policy in the Balkans

Спољашње везе 
 Уставни суд Републике Српске 
 Влада Републике Српске 
 Народна скупштина Републике Српске 

Политика Републике Српске